Christoph Martin Wieland (Oberholzheim, Baden-Württemberg, 1733 - Weimar, Turíngia, 1813), poeta alemany 
 Heinrich Otto Wieland (Pforzheim, 1877 - Munic, 1957), químic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química